Govern de Catalunya 2003-2006
 Govern de Catalunya 2006-2010